Села:
 Рижавка — Вінницька область, Жмеринський район
 Рижавка — Черкаська область, Уманський район